Division One (1905/1906) – był to 16. w historii sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 19 sierpnia 1905, a zakończył się 12 maja 1906. Brało w niej udział 16 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obronił Celtic, dla którego był to 6. tytuł w historii klubu. Koronę króla strzelców zdobył Jimmy Quinn, który strzelił 20 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 16 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 30 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 

 Tabela końcowa 

1905 w piłce nożnej
1905 w Wielkiej Brytanii
1906 w piłce nożnej
1906 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji